Немет ( — немец) — фамилия, чаще всего венгерская. Известные представители:
 Немет, Агнеш (род. 1961) — венгерская баскетболистка.
 Немет, Ангела (1946—2014) — венгерская метательница копья, олимпийская чемпионка.
 Немет, Вираг (род. 1985) — венгерская теннисистка.
 Немет, Дьюла (1890—1976) — венгерский востоковед, тюрколог.
 Немет, Иван (1943—2007) — югославский и швейцарский шахматист.
 Немет, Имре (1917—1989) — венгерский легкоатлет, который специализировался в метании молота.
 Немет, Йенё (1902—?) — венгерский борец греко-римского стиля, чемпион Европы.
 Немет, Карой (1922—2008) — венгерский политик, председатель президиума Венгерской Народной Республики в 1987—1988 годах.
 Немет, Кристиан (род. 1989) — венгерский футболист.
 Немет, Ласло (1901—1975) — венгерский прозаик и драматург.
 Немет, Миклош (род. 1948) — венгерский государственный деятель.
 Немет, Миклош (род. 1946) — венгерский легкоатлет.
 Немет, Михаил (род. 1980) - польский востоковед.
 Немет, Ник (род. 1980) — американский рестлер, более известный как Дольф Зигглер.
 Немет, Норберт (род. 1981) — венгерский футболист.
 Немет, Силард (род. 1977) — словацкий футболист.
 Немет, Эви (1940—2013) — американский инженер, писатель и преподаватель.